Теслуй () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Теслуй () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Теслуй.
 Теслуй () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Теслуй () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Теслуй.